__БЕЗКН__

Hyainailouridae (Хијаинаилоуридае — „хијенске мачке”) је изумрла парафилетска породица плаценталних сисара из изумрле парафилетске натпородице Hyainailouroidea, која је у периоду од средњег еоцена до средњег миоцена настањивала подручје Европе, Азије, Африке и Сјеверне Америке. Ову парафилетску породицу сисара су чинили потпородица Apterodontinae и парафилетска потпородица Hyainailourinae. Стручни назив за чланове ове парафилетске породице сисара је хијаинаилоуриди.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација парафилетске породице Hyainailouridae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетске породице Hyainailouridae.

Временска распрострањенст

Унутар парафилетске натпородице Hyainailouroidea

Унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailouroidea

Референце

Спољашње везе 

 Benjamin Burger - "Lecture 80a - Hyainailouroidea Creodonts: a post-Eocene group"